Fohrenbach ist ein Gewässername:
 Fohrenbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza bei Nöggenschwiel, Gemeinde Weilheim, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Fohrenbach (Speckbach), linker Zufluss des Speckbachs (zur Riß) gegenüber Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg 
 Fohrenbach (Violenbach), linker Zufluss des Violenbachs an der Overkamper Mühle, Küingdorf, Stadtteil Neuenkirchen, Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Fohrenbach ist ein Familienname:
 Jean Claude Fohrenbach (1925–2009), französischer Jazz-Tenorsaxophonist

Siehe auch:
 Föhrenbach